Erbstein ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Erbstein (1840–1890), deutscher Numismatiker, Sohn von Julius Theodor Erbstein
 Ernő Erbstein (1898–1949), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Johann Christoph Erbstein (1720–1805), deutscher evangelischer Geistlicher
 Julius Erbstein (1838–1907), deutscher Numismatiker, Sohn von Julius Theodor Erbstein
 Julius Theodor Erbstein (1803–1882), deutscher Archivar und Numismatiker, Sohn von Karl Friedrich Wilhelm Erbstein
 Karl Friedrich Wilhelm Erbstein (1757–1836), deutscher Historiker und Numismatiker, Sohn von Johann Christoph Erbstein